Attentato a Nahariya (1974)
Attentato a Nahariya (1979)